Это неполный список недавних зарегистрированных крупных землетрясений, которые произошли в пределах Индонезии — на что указывает геология региона и вулканическая активность — очень большое количество землетрясений меньшей магнитуды происходит очень регулярно из-за встречи основных тектонических плит в регионе. По данным Геологической службы США, в период с 1901 по 2017 год в Индонезии произошло более 150 землетрясений магнитудой > 7.

Землетрясения

См. также 
 Кракатау
 Список вулканов Индонезии

Ссылки

Источники

Внешние ссылки 
 Hayes, G.P. et al. 2013, Seismicity of the Earth 1900—2012 Sumatra and vicinity: USGS Open-File Report 2010-1083-L, scale 1:6,000,000
 Jones, E.S. et al. 2014, Seismicity of the Earth 1900—2012 Java and vicinity: USGS Open-File Report 2010-1083-N, 1 sheet, scale 1:5,000,000, Seismicity of the Earth 1900—2012 Java and vicinity
 Benz, H.M. et al. 2011, Seismicity of the Earth 1900—2010 New Guinea and vicinity: USGS Open-File Report 2010-1083-H, scale 1:8,000,000.
 

 
Земл
Инд
Инд